Manuel Delgado Barreto (San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, 1879 - Madrid, 1936), periodista espanyol
 Manuel Delgado Ollo (Rio de Janeiro, 1955), jugador de waterpolo
 Manuel Delgado Ruiz (Barcelona, 1956), antropòleg i professor universitari
 Manuel Delgado Villegas (Sevilla, 1943 - Badalona, 1998), assassí en sèrie espanyol